Мрчево може бити:

 Мрчево (Пљевља), насељено место у саставу општине Пљевља, Црна Гора;
 Мрчево (Дубровник), насељено место у саставу града Дубровника, Дубровачко-неретванска жупанија, Хрватска;